Die Liste enthält alle von der FIFA anerkannten A-Länderspiele der niederländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation oder amtierender Weltmeister

1971 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Für die Statistik wurden alle von der FIFA und vom KNVB gelisteten Spiele berücksichtigt.

Die durch Elfmeterschießen entschiedenen Spiele zählen im Folgenden als Unentschieden. Die im Elfmeterschießen erzielten Tore werden für das Torverhältnis nicht berücksichtigt.

Partien, die in der Verlängerung entschieden wurden, werden entsprechend ihrem Resultat gewertet.

Gegner

Anlässe

Länderspielbilanzen 
Bisher konnte die niederländische Mannschaft noch kein Spiel gegen einen amtierenden Weltmeister gewinnen, erreichte aber drei Remis in acht Spielen.

Spielorte

Spielstädte

Weblinks 
 RSSSF-Liste der Länderspiele (Stand 9. Mai 2007)
 FIFA-Liste (Zeitraum manuell einstellen)

Einzelnachweise 

Niederlande
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen